Dans la mythologie grecque, Aristée (en grec ancien  / ), fils d'Ouranos (le Ciel) et de Gaïa (la Terre), est le seul Géant à survivre à la Gigantomachie. Pour le sauver, Gaïa le métamorphose en bousier et le cache sur l'île de Sicile.

Source 

  (s.v. ).

Aristee
Aristee
Aristee